Governo Depretis può riferirsi a otto governi del Regno d'Italia guidati da Agostino Depretis:
Governo Depretis I, in carica dal 25 marzo 1876 al 25 dicembre 1877;
Governo Depretis II, in carica dal 26 dicembre 1877 al 24 marzo 1878;
Governo Depretis III, in carica dal 19 dicembre 1878 al 14 luglio 1879;
Governo Depretis IV, in carica dal 29 maggio 1881 al 25 maggio 1883;
Governo Depretis V, in carica dal 25 maggio 1883 al 30 marzo 1884;
Governo Depretis VI, in carica dal 30 marzo 1884 al 29 giugno 1885;
Governo Depretis VII, in carica dal 29 giugno 1885 al 4 aprile 1887;
Governo Depretis VIII, in carica dal 4 aprile 1887 al 29 luglio 1887.